Le sigle VRU peut faire référence à :
 voie rapide urbaine ;
 voitures-restaurants unifiées, en France ;
 Vancouver Rugby Union, au Canada ;
 code UCI de Véranda Rideau-Super U, une ancienne équipe cycliste française ayant existé de 2008 à 2012.